Teichmann ou Teichman est un patronyme notamment porté par :
 Albert Teichmann (1844-1912), juriste prussien
 Axel Teichmann (1979-), skieur de fond allemand
 Sir Eric Teichman, né Erik Teichmann (1884-1944), diplomate, orientaliste et tibétologue britannique
 Gary Hamilton Teichmann (1967-), joueur de rugby à XV sud-africain
 Jil Teichmann (1997-), joueuse de tennis suisse
 Josef Teichmann (né en 1972), mathématicien autrichien.
 Ludwik Karol Teichmann (1823-1895), médecin polonais
 Richard Teichmann (1868-1925), maître d'échecs allemand
 (Jean) Théodore Frédéric Teichmann (1788-1867), homme politique belge

Homonymie de patronyme